Alagoa Nova kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alagoa Nova (ort), Paraíba, 
 Alagoa Nova (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar